Jablonná bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Jablonná, Gemeinde im Okres Příbram
 Jablonná, Ortsteil von Chyše, Okres Karlovy Vary
 Jablonná, Ortsteil von Neveklov, Okres Benešov
 Dolní Jablonná, Ortsteil von Přibyslav, Okres Havlíčkův Brod
 Česká Jablonná, Ortsteil von Přibyslav, Okres Havlíčkův Brod

 Schloss Jablonná nad Vltavou, Okres Benešov

siehe auch
 Jabłonna